Acèstor (), 'guaridor', és un dels sobrenoms del déu Apol·lo.
 Acèstor, de sobrenom Sacas (), és també un poeta tràgic grec d'Atenes contemporani d'Aristòfanes, probablement d'origen traci o misi.
 Acèstor fou també un escultor esmentat per Pausànies, que va fer l'estàtua d'Alexibi, un natiu d'una ciutat d'Arcàdia campió de pentatló als jocs olímpics. Acèstor va néixer a Cnossos, on va ser escultor i va treballar amb el seu fill Amfió, un altre escultor (que vivia vers el 450 aC)